4 miejscowości w Polsce: 
 Chróścina – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra 
 Chróścina – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski 
 Chróścina – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Skoroszyce 
 Chróścina – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dąbrowa

Zobacz też 
 chruścina (Arbutus) – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych, np. chruścina jagodna